Stirb langsam steht für

einen Roman:
 Stirb langsam (Roman), von Roderick Thorp aus dem Jahre 1979

eine darauf basierende Filmreihe:
 Stirb langsam (1988)
 Stirb langsam 2 (1990)
 Stirb langsam: Jetzt erst recht (1995)
 Stirb langsam 4.0 (2007)
 Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben (2013)

Siehe auch
 Stirb einsam!